Het WTA-tennistoernooi van Fez (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2009 werd gespeeld van 27 april tot en met 2 mei 2009 in de Marokkaanse plaats Fez. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – Titelhoudster Gisela Dulko was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd Anabel Medina Garrigues uit Spanje won het toernooi. Ze versloeg in de, slechts één uur durende, finale de als zesde geplaatste Russin Jekaterina Makarova met 6-0 6-1. Medina Garrigues wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Fez op haar naam te schrijven, na een verloren finalepartij in het vorig jaar. Het was haar negende WTA-titel, de achtste op gravel.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste Russische duo Alisa Klejbanova / Jekaterina Makarova, dat het vorig jaar verliezend finalist was, won deze editie het toernooi. Ze versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Sorana Cîrstea en Maria Kirilenko in de match-tiebreak. Voor beide Russinnen was het de eerste WTA-titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Fez 2009
Fez
Fez